Верхние Грачики — название населённых пунктов в России:

 Верхние Грачики — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Верхние Грачики — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.

См. также 
 Грач
 Грачевский